Fredrik Holmqvist eller Fredrik Holmqvist kan syfta på:

 Fredrik Holmqvist (1811–1876), häradshövding och riksdagsman
 Fredrik Holmquist (1847–1927), general
 Fredrik Holmquist (1857–1922), landshövding och politiker
 Fredric Holmquist (född 1960), musiker och låtskrivare